Rudolf Bayerl ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bayerl (Künstler) (1886–1953), österreichischer Maler und Zeichner 
 Rudolf Bayerl (Baumeister), österreichischer Baumeister 

Siehe auch:
 Rudi Bayerl (Rudolf Bayerl; * 1942), deutscher Heimatpfleger